Carlo Emilio Bonferroni – matematico italiano
 Franco Bonferroni – politico italiano
 Marzio Bonferroni – scrittore e docente italiano